Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Tillström che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Félix Mantilla (primo turno)

 Roberto Carretero-Diaz (secondo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (finale)
 Roberto Jabali (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1995